puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes templos budistas en Japón:
Sōfuku-ji (Fukuoka)
Sōfuku-ji (Gifu)
Sōfuku-ji (Nagasaki)
Sōfuku-ji (Ōtsu)